El apellido Webber puede hacer referencia a: 
 Chris Webber (1973-) baloncestista estadounidense;
 Danny Webber (1981-) futbolista inglés;
 John Webber (1751-1783) pintor inglés;
 Mark Webber (1976-) corredor australiano;
 Mark Webber (actor) (1980-) actor estadounidense;
 Herbert John Webber (1865-1946) botánico estadounidense;
 Robert Webber (1924-1989) actor estadounidense;